

Persone 

 Graham Moore (1764–1843) - ufficiale della Royal Navy
 Graham Moore (1941-2016) - calciatore gallese
 Graham Moore (1981) - sceneggiatore e scrittore statunitense

Geografia 

 Sir Graham Moore Island - isola nell'Oceano Indiano, parte dell'Australia Occidentale